Super Bock Group () — пивоварна компанія, штаб-квартира якої знаходиться у місті Leça do Bailio Матозінюш, Португалія. Компанія була заснована в 1890 році як CUFP, її реструктуризували та перейменували на Unicer у 1977 році. У листопаді 2017 року назву компанії було змінено на теперішню, що відображає її найвідоміший вихід - пиво Super Bock. Діяльність налаштована на виробництво пива та бутильованої води. Це найбільша португальська компанія з виробництва напоїв , а також присутня в районах безалкогольних напоїв, сидрів та вин, у виробництві та продажу солоду та в туристичному бізнесі.

Структура 
Super Bock Group - компанія з більшістю португальського капіталу та центром прийняття рішень у Португалії, що володіє 56% фірми Viacer (BPI, Arsopi і Violas) і 44% Carlsberg Group. Холдинг Viacer об'єднує три португальські групи - Violas (46,5%);  Arsopi (28,5%) та BPI (25%).

Це найбільший португальський експортер пива, який вже охопив понад 50 країн, головним чином через Super Bock, який є найбільш продаваним португальським пивом у світі.

Компанія дотримується стратегії мультибренду та мульти-бізнесу, орієнтованої на пиво та бутильовану воду, але поширюється на сегменти безалкогольних напоїв, сидру та вина. Група Super Bock також пов'язана з діяльністю виробництва та продажу солоду та володіє активами в туристичному секторі, термальних парках Відаго та Педрас Сальгадас, як в районі Трас-ос-Монтес (північ Португалії).

Історія

Походження 
Походження компанії датується початками індустріалізації галузі напоїв, протягом другої половини XIX століття, коли 7 березня 1890 року було утворено CUFP (Companhia União Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes). Цей конгломерат можна вважати матір'ю нинішньої компанії з виробництва напоїв   з початковим капіталом 125 000 ескудо (колишня португальська валюта), що становить приблизно 623 євро. Із семи заводів, які приєдналися до цього проекту, деяким було вже кілька десятиліть.

Націоналізація та створення Unicer (1960–1980) 
У португальську революційну епоху (що настала після Революції гвоздик) 30 серпня 1975 року був націоналізований CUFP . У грудні 1977 року держава реструктурувала цей сектор, об'єднавши п'ять націоналізованих компаній у дві, Centralcer, та Unicer - União Cervejeira (збираючи CUFP, Imperial та Copeja).

У 1988 р. Указом-законом № 353/88 Unicer був перетворений на «Публічну компанію з обмеженою відповідальністю з мажоритарним державним капіталом» з позначенням Unicer - União Cervejeira, SA. Продуктивність виробництва зросла більш ніж втричі між 1979 і 1989 роками, і до кінця десятиліття продажі пива Unicer перевищили 300 мільйонів літрів. У цей період Unicer почав послідовно зосереджуватись на експорті, який перевищив у 1983 році мільйон літрів виваженого пива та понад 4 мільйони літрів у 1988 році.

Реприватизація та зростання (1989–1999) 
Економічні та фінансові показники Unicer протягом 1980-х років виправдовували те, що його було обрано урядом для початку процесу приватизації . Так, 26 квітня 1989 року на публічній сесії, що відбулася на фондовій біржі в Опорто, відбулася приватизація 49% капіталу . У 1990-му році, коли компанія відзначала свій столітній період, приватизація була завершена, продаж 51% акцій, які досі були державними.

Протягом 90-х років Unicer продовжував інвестувати в технологічну модернізацію у всіх своїх галузях, у розширення продуктивності, в раціоналізацію та розширення мережі збуту та в омолодження брендів та корпоративного іміджу . Після 1995 року ринок пива знову зростав, і Unicer зміцнив своє лідерство в секторі.

Super Bock розширив свою популярність, беручи участь у великих заходах, таких як найемблематичніший португальський літній фестиваль Super Bock Super Rock, перший захід якого відбувся 1995 році; EXPO'98  або кампанія Super Bock / Офіційне пиво 2000 року, розпочате в 1999 році.

У 1992 році Unicer почав виробляти та продавати данський бренд Carlsberg в Португалії.

Реструктуризація (2000–2005)  
У 2000 році ядро акціонерів Unicer разом з холдинговою компанією Viacer запускає публічну заявку на поглинання і отримує утримувати сукупність капіталу, за винятком акцій самої компанії.

До кінця 2000 року було офіційно оформлено зміну назви з Unicer - União Cervejeira, SA, на Unicer - Bebidas de Portugal, SA. Через рік компанія змінила свій юридичний статус, перетворившись на холдингову компанію, переупорядкувавши та уповноваживши різні бізнес-підрозділи.

У 2000 році Unicer увійшов до сектора кави, придбавши акції компанії A Caféeira, SA,  та зміцнивши свої позиції у винному секторі, придбавши Quinta do Minho та Vimompor - Winery Society of Monção.  У 2002 році придбання VMPS - Vidago, Melgaço та Pedras Salgadas та їх інтеграція до Unicer , включаючи шість промислових об'єктів, природних парків та термальних та готельних одиниць, а також шість водних марок, спроектували компанію на нові виклики у пляшках водного сектора, а також відбувся вступ до сфери туризму.

Нова модель управління (2006) 
У червні 2006 року відбулася зміна в управлінні і оперативне керівництво почав виконувати головний виконавчий директор Антоніо Магалхес Пірес де Ліма.

Через роки, що стосується пивного бізнесу, основного бізнесу, все виробництво концентрувалося в Матозінюш, де в 2012 році розпочали будівництво нової фабрики місткістю 450 мільйонів літрів, розробленої відповідно до передбачення діяльності компанії на наступні двадцять років. Цей акцент на централізації та розвитку цього виробничого центру представляє інвестиції на суму 100 млн. євро.

У липні 2013 року Антоніо Пірес де Ліма залишає посаду голови виконавчого комітету Unicer, щоб прийняти посаду міністра економіки. Його замінив Жоао Абекасіс.

125 років Unicer (2015) 
Unicer відсвяткував своє 125-річчя 7 березня 2015 року на церемонії, яку очолив президент Республіки Анібал Каваку Сілва. Святкування співпало з відкриттям нового промислового комплексу в Леса-ду-Баліо, частини нового складу, будівлі штаб-квартири та Виробничого центру пива, в розмірі 100 мільйонів євро .

Виробничий центр пива виділяється поєднанням нового обладнання, технологічного досконалості та більшої виробничої потужності. Новий склад - це повністю автоматизована інфраструктура з електричним автомобільним контуром з прямим підключенням до заводу, де ви можете зберігати 40 000 піддонів і переміщати 12 000 піддонів щодня. Також новий штаб-квартира, відкрита у вересні 2014 року, включає зовнішню плиту (Система теплової ізоляції та акустичної), яка зменшує приблизно 30% споживання енергії.

Основною проблемою в цій роботі стала стійкість, і було досягнуто дуже позитивних показників. На новому виробничому заводі та наповненні було зменшено споживання електроенергії на 23%; 12% споживання води; і 34% споживання теплової енергії. Але зараз нова будівля перебуває в процесі отримання норм про сертифікацію LEED, які охоплюють набір критеріїв проектування, будівництва та експлуатації будівель екологічно стійким способом.

Також, щоб відзначити 125-ту річницю компанії, Unicer випустив книгу «Unicer, довга історія», твір, написаний професором Гаспаром Мартінсом Перейрою, передмову написав журналіст Жуліо Магалхес.

Інтернаціоналізація 
В даний час Unicer має комерційну діяльність у більш ніж 50 країнах, що розповсюджуються на п'ять основних ринків: Ангола, решта Африканського континенту, Європа, Америка, Тихий Океан і Близький Схід.

Починаючи з 2000-х, Unicer значно розширив експорт. У 2006 році вона вже експортувала близько 117 мільйонів літрів пива та 23 мільйонів літрів води, що становить близько 18% від загального обсягу продажу (порівняно з 6% у 2000 році) 
.

У 2012 році Unicer експортував понад 220 мільйонів літрів напоїв, що становить майже 34% від загального товарообігу . На ринку пива зовнішній ринок стає ще важливішим, експортуючи понад 40% усього виробленого пива.

Ангольський та європейський ринки є основними факторами зростання Unicer, який займає чільне місце в португальському лідері з експорту пива.

Основним ринком експорту залишається Ангола , де Super Bock знаходиться на вершині уподобань серед імпортованих марок пива.

У Бразилії Агуа дас Педрас під час першого року інтернаціоналізації в цій країні (2013 рік) забезпечив свою присутність у 350 торгових точках, включаючи ресторани, готелі, бари та роздрібну торгівлю . Провідна марка газованої води в Португалії також робить ставки в США.

У серпні 2013 року перші контейнери з півмільйона літрів Super Bock безалкогольних 0,0% вирушили до Саудівської Аравії  - завдяки процесу деалкоголізації, який не включає зупинку фази ферментації та дозволяє зберегти основні особливості пива. Після досвіду Саудівської Аравії, коли Super Bock доставляв безалкогольну продукцію, Unicer хоче розширити свою присутність на Близькому Сході.

Планування міжнародної діяльності Unicer зосереджено на розробці та реалізації інфраструктурних проектів на різних ринках, таких як США, Мозамбік та декілька європейських країн.

Бренди

Пиво 
Super Bock
Cristal
Cheers

Безалкогольні напої 
Frisumo
Frutis
Snappy
Guaraná Brasil
Frutea

Вода 
Pedras Salgadas
Vitalis
Caramulo
Vidago
Melgaço

Вино 
Quinta do Minho
Campo da Vinha
Porta Nova
Vinha das Garças
Vinha de Mazouco
Planura
Monte Sacro
Vini
Vini Sangria

Сидр 
Somersby

Виробничі центри 
Матозінюш

Каштелу-де-Віде

Envendos
Мелгасу
Повуа-де-Ланьозу
Poceirão

Туризм 
Купівля всього акціонерного капіталу групи VMPS - Vidago, Melgaço та Pedras Salgadas у 2002 році та їх інтеграція в Unicer - включаючи майже 500 робітників, шість промислових об'єктів, широкі природні парки та термальні та готельні одиниці - дозволили Unicer увійти до  туристичного бізнесу.

У 2005 році Unicer запустив проект Aquanattur (Промисловий та туристичний проект Педраса Сальгадаса та Відаго), маючи великі інвестиції в модернізацію цих парків.

- Спа-парк Педрас Сальгадас

Спа-парк «Педрас Сальгадас» - туристичний комплекс, де розміщуються в 12 «еко-будиночках», невеликих будиночках, побудованих з дерева та шиферу, що складаються з восьми модулів, які були встановлені плінтусом природи, щоб не вбити жодне дерево. Цей проект був розроблений архітектором Луїсом Ребело де Андраде. У старих термальних спа-салонах розміщений термальний спа, оновлений відомим португальським архітектором Сіза Віейра.

Окрім 12 будинків первинного проекту, «еко-будинків», у парку також є два «будинки з дерева» - менші будинки, які піднімаються між деревами, створюючи фантазію справжніх дерев'яних будинків.

- Готель Vidago Palace
Готель Vidago Palace відкрився із 70 номерами та люксами, у деяких - приватними внутрішніми дворами, розподіленими між чотирма поверхами. Готель, піднятий до п'ятизіркової категорії, знову відкрився для відвідувачів у 2010 році з термальним спа-центром та оновленим полем для гольфу на 18 лунок.

Соціальна відповідальність 
У цій галузі шляхом сприяння відповідальному споживанню та пропаганді активного та соціального способу життя Unicer присвятив 5 сфер, які приймаються за пріоритет компанії: 
Екологічний слід; 
Співробітники; 
Спільнота; 
Ділові партнери;
Споживачі.

У цих сферах виділялися деякі проекти:

- У 2006 році Unicer запустив проект EnSave, розроблений у співпраці з Danfoss Solutions, який заощадив у Матозінюш 90 мільйонів літрів води, 3600 МВт електроенергії та 26% споживання вуглекислого газу.

- У 2007 році Unicer був нагороджений премією «Громадянство компаній і організацій», присудженою AESE (Асоціацією вищих корпоративних досліджень).

- У 2008 році Unicer починає два проекти для створення нагород за визнання талантів та національних та міжнародних інновацій. Першою була «Премія за інновації за продукт» у співпраці з COTEC за винагороду інноваційних продуктів, розроблених на португальській землі.

- Національна премія за креативні індустрії Prémio Nacional de Indústrias, у співпраці з Фондом Serralves та за підтримки мережі стратегічних партнерів у різних галузях, була започаткована у 2008 році.

- У листопаді 2009 року Unicer підписує листи Ангану та ФІПА - «Реклама, спрямована на дітей» та «Інформація про реформування та харчування для споживачів» - пропагувати здоровий спосіб життя та боротися з шкідливими звичками харчування.

- Unicer співпрацював з університетами, визнавшись інженерним факультетом Портуського університету за актуальність його співпраці в проектах з цим університетом, особливо з кафедрою хімічної інженерії, біологічної інженерії та промислової інженерії та менеджменту; та Інженерною школою, Університетом Мінью (EEUM) для постійної підтримки освітніх проектів та досліджень цієї школи, зокрема з кафедрою біологічної інженерії.

- 5 грудня 2013 року більше ста співробітників вийшли на вулиці та взяли участь у великій акції волонтерської діяльності з установами, сім’ями та / або людьми, які перебувають у ситуації більшої вразливості та / або потребують потреби.

- Проект соціального підприємництва CAIS Recycla, створений CAIS та Unicer, був нагороджений та визнаний Президентом Республіки Кавако Сільвою у 2013 році за роботу з сприяння соціально-професійній підготовці людей до бідності та соціального відчуження.

Згідно з останніми даними Генерального управління з питань статистики та науки освіти (DGEEC), опублікованих у лютому 2015 року, стосовно підприємств, які в 2012 році збільшували витрати на діяльність в галузі науково-дослідних робіт у Португалії:
Unicer Group займає 2-е місце в списку компаній / груп хімічної, фармацевтичної та агропродовольчої продукції з більшими внутрішньовиробничими витратами на I&D діяльність у 2012 році.
Unicer Group піднялася на 5-е місце у списку компаній / груп з більшими внутрішньомунічними витратами на I&D діяльність у 2012 році.

Нагороди 
- Unicer
Unicer відрізнявся досконалістю своїх активізаційних кампаній у торгових точках, на міжнародних нагородах POPAI. Разом вона отримала 9 нагород, 4 золотих, 3 срібних та 2 бронзових, будучи національною та міжнародною компанією, яка найбільше нагороджена в цьому виданні.

У 2011 році Звіт керівництва Unicer за 2010 рік був відзначений у категорії «Річні звіти» як частина досконалості дизайну Red Dot Awards: Communication Design.

Наприкінці травня 2015 року пам’ятна книга до 125-річчя Unicer «Unicer, довга історія» отримала Велику премію року та Гран-прі у категорії «Книги» для нагород Papies'15, якими нагороджуються за найкращу графічну комунікацію на міжнародному рівні.

- Бренди
У 2002-му році Super Bock став першим португальським пивом (і одним із перших у Європі), який отримав сертифікацію якості. У 2009 році Água das Pedras  зміцнює своє місце на національній сцені, будучи першою португальською маркою води, яка отримала нагороду ITKY (Superior Taste Award). У 2011 та 2012 роках Água das Pedras  знову був нагороджений, на цей раз премією за вищий смак , нагородою, яку отримав Міжнародний інститут смаку та якості.

У 2012 році пиво Carlsberg та Super Bock, вироблене компанією Unicer, Міжнародною групою Carlsberg відзначилося як міжнародне, як пиво вищої якості .

У міжнародному конкурсі Monde Selection у 2014 році бренди Água das Pedras та Super Bock отримали відповідно велику золоту та золоту медалі . Super Bock - єдиний бренд на ринку, який виграв 36 золотих медалей, 32 поспіль, у міжнародному змаганні Monde Selection da la Qualité.

- Туризм
У 2012 році СПА-парк «Педрас Сальгадас» архітектора Луїса Ребело де Андраде був лауреатом премії «Будівля року 2012» компанії ArchDaily у категорії «Готелі та ресторани».

У 2014 році проект Spa & Nature Park Pedras Salgadas був відзначений як кращий курорт у преміях «Travel + Leisure Design Awards». Туристичний комплекс Vidago Palace Hotel також виграв «World Luxury Hotel Awards 2014».

Примітки

Посилання 

Підприємства, засновані 1890
Міжнародні пивоварні корпорації